Jordkrypare (Geophilomorpha) är en ordning av mångfotingar. Jordkrypare ingår i klassen enkelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Geophilomorpha 1266 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Enkelfotingar